Western & Southern Open 2017 (kobiety)
 Western & Southern Open 2017 (mężczyźni)